El término Komisarivka puede referirse a:

 Komisarivka (Dnipropetrovsk), pueblo en el óblast de Dnipropetrovsk (Ucrania).
 Komisarivka (Alchevsk), asentamiento urbano en el raión de Alchevsk del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Komisarivka (Lugansk), pueblo en el raión de Lugansk del óblast de Lugansk (Ucrania).
 Komisarivka (Mikolaiv), pueblo en el óblast de Mikolaiv (Ucrania).